Кейтлин Кристиан (; родилась 13 января 1992 года, Ориндж, США) — американская теннисистка; победительница одного турнира WTA в парном разряде.

Общая информация 
Кейтлин была дублёром актрисы Эммы Стоун, которая исполняла роль знаменитой теннисистки Билли Джин Кинг, в теннисных сценах фильма «Битва полов». В фильме «Король Ричард» сыграла роль теннисистки .

Спортивная карьера

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (3)

Победы (1) 

** призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (2)

Финалы турниров WTA в парном разряде (6)

Победы (1) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (5)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (20)

Победы (14)

Поражения (6)

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты США